Tecnologia stealth – tecnologia di occultamento ai dispositivi di localizzazione
Velivolo stealth – velivolo che utilizza tecnologia stealth
Stealth - Arma suprema – film del 2005 diretto da Rob Cohen
Videogioco stealth – genere di videogiochi
Stealth – videogioco del 1984
Stealth – gruppo musicale